{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (79301) - || 1995 WD22 || 17 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79302) - || 1995 WG22 || 18 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79303) - || 1995 WV33 || 20 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79304) - || 1995 WM35 || 21 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79305) - || 1995 XK || 12 december 1995 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| (79306) - || 1995 YZ7 || 18 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79307) - || 1995 YH11 || 18 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79308) - || 1995 YB12 || 18 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79309) - || 1995 YH21 || 19 december 1995 || Haleakala || NEAT
|-
| (79310) - || 1996 AK4 || 12 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79311) - || 1996 AO12 || 15 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79312) - || 1996 BQ5 || 18 januari 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79313) - || 1996 CK || 1 februari 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79314) - || 1996 DP1 || 23 februari 1996 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| (79315) - || 1996 EK7 || 11 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79316) Huangshan || 1996 HS7 || 18 april 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79317) - || 1996 HL21 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79318) - || 1996 HY22 || 20 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79319) - || 1996 HS24 || 20 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79320) - || 1996 HS25 || 20 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79321) - || 1996 JV4 || 10 mei 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79322) - || 1996 JP12 || 10 mei 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79323) - || 1996 PM7 || 8 augustus 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79324) - || 1996 PH8 || 8 augustus 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79325) - || 1996 QJ || 17 augustus 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| (79326) - || 1996 QQ3 || 18 augustus 1996 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (79327) - || 1996 RT11 || 8 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79328) - || 1996 RE19 || 15 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79329) - || 1996 RC23 || 13 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79330) - || 1996 RR24 || 8 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79331) - || 1996 TY || 5 oktober 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| (79332) - || 1996 TY2 || 3 oktober 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79333) Yusaku || 1996 TN6 || 5 oktober 1996 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (79334) - || 1996 TZ9 || 15 oktober 1996 || Sudbury || D. di Cicco
|-
| (79335) - || 1996 TJ19 || 4 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79336) - || 1996 TV20 || 5 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79337) - || 1996 TZ20 || 5 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79338) - || 1996 TG22 || 6 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79339) - || 1996 TG41 || 8 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79340) - || 1996 TO41 || 8 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79341) - || 1996 UT1 || 30 oktober 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (79342) - || 1996 VB15 || 5 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79343) - || 1996 VK17 || 6 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79344) - || 1996 VA27 || 11 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79345) - || 1996 VN32 || 5 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79346) - || 1996 VY33 || 6 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79347) Medlov || 1996 XJ2 || 4 december 1996 || Kleť || Kleť
|-
| (79348) - || 1996 XK9 || 1 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79349) - || 1996 XQ21 || 8 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79350) - || 1996 YW || 20 december 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79351) - || 1997 AX5 || 1 januari 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79352) - || 1997 AO6 || 3 januari 1997 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| (79353) Andrewalday || 1997 AF16 || 13 januari 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (79354) Brundibár || 1997 BB || 16 januari 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (79355) - || 1997 BN4 || 31 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79356) - || 1997 BK5 || 31 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79357) - || 1997 CP4 || 4 februari 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (79358) - || 1997 CM6 || 3 februari 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (79359) - || 1997 CA14 || 3 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79360) Sila-Nunam || 1997 CS29 || 3 februari 1997 || Mauna Kea || J. X. Luu, D. C. Jewitt, C. A. Trujillo, J. Chen
|-
| (79361) - || 1997 DA || 16 februari 1997 || Modra || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (79362) - || 1997 EO2 || 4 maart 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79363) - || 1997 EC4 || 2 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79364) - || 1997 EU4 || 2 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79365) - || 1997 EW6 || 3 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79366) - || 1997 EC10 || 3 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79367) - || 1997 EJ13 || 3 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79368) - || 1997 EJ16 || 5 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79369) - || 1997 EN24 || 5 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79370) - || 1997 EJ33 || 4 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79371) - || 1997 ES39 || 5 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79372) - || 1997 EU41 || 10 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79373) - || 1997 EE42 || 10 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79374) - || 1997 EB59 || 11 maart 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79375) Valetti || 1997 FA || 16 maart 1997 || Pianoro || V. Goretti
|-
| (79376) - || 1997 FF || 18 maart 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79377) - || 1997 FV || 18 maart 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79378) - || 1997 FF1 || 29 maart 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79379) - || 1997 FR3 || 31 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79380) - || 1997 GN || 4 april 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (79381) - || 1997 GV2 || 7 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79382) - || 1997 GC4 || 8 april 1997 || Sormano || M. Cavagna, P. Chiavenna
|-
| (79383) - || 1997 GU5 || 2 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79384) - || 1997 GJ6 || 2 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79385) - || 1997 GA7 || 2 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79386) - || 1997 GP10 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79387) - || 1997 GV11 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79388) - || 1997 GC13 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79389) - || 1997 GW13 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79390) - || 1997 GK14 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79391) - || 1997 GZ14 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79392) - || 1997 GC15 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79393) - || 1997 GH18 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79394) - || 1997 GM18 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79395) - || 1997 GP21 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79396) - || 1997 GE23 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79397) - || 1997 GG24 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (79398) - || 1997 GG27 || 9 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79399) - || 1997 GC30 || 13 april 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79400) - || 1997 HQ2 || 30 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten